Куло́нж-Коа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на схід від Парижа, 125 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 418,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кулонж-Коан на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Кулонж-Коан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена